Павел Базаров:
 Базаров, Павел Александрович (1871—1948) — генерал-майор, военный агент в Германии (с 1911), начальник 3-го отдела Управления ген-кварт. Штаба Верх. Гл-щего.
 Базаров, Павел Иванович (1847—?) — русский художник.
 Примечания